Schloss Waldthurn steht für:
 Neues Schloss Waldthurn, 1666/67 als Sommerresidenz erbaut
 Altes Schloss Waldthurn, abgegangene, um 1213 erbaute Burg